Лос Алканфорес има више значења:

 Лос Алканфорес (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алканфорес (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Алканфорес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику